Colonel Amadou Diallo (né en 1963), Nigérien, ministre de l'Équipement de la junte de 2010, membre du Conseil suprême pour la restauration de la démocratie.
 Amadou Diallo (1975-1999), victime de violences policières aux États-Unis